Бельянес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 15,78 км². Население — 584 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Belianes
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Belianes en Google Maps

Муниципалитеты Льейды